Olius är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Lleida och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Olius ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Olius är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Olius ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Olius. Runt Olius är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Solsonès,  km väster om Olius. Trakten runt Olius består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Katalonien